Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16 van  was de 9e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 16 jaar. Er namen tien landen deel aan dit toernooi dat van 3 september tot en met 17 september 2000 in Vietnam werd gespeeld. Oman werd winnaar van het toernooi. In de finale werd Iran met 1–0 verslagen. Japan werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2001, dat van 13 september tot en met 30 september in Trinidad en Tobago wordt gespeeld. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Oman, Japan en Iran.

Gekwalificeerde landen

Stadions
Alle wedstrijden werden gespeeld in Đà Nẵng, Vietnam.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Schorsing
Na afloop van het toernooi werd er onderzoek gedaan naar de leeftijd van de spelers. Uit dat onderzoek bleek dat er spelers waren opgesteld die ten minste 19 jaar oud moesten zijn geweest tijdens het toernooi. Om die reden werden er verschillende landen geschorst voor het volgende toernooi. Het ging om Iran (5 spelers), Oman (6 spelers), Thailand (2 spelers), Bangladesh (3 spelers) en Nepal (weigerde mee te werken aan het onderzoek).

Externe link
AFC – online
RSSSF

Asian Cup onder 17
Voetbal in 2000
Voetbal in Vietnam
Sportevenement in Vietnam